O Campeonato Carioca de Futebol de 1943 teve como campeão o  que conquistou o seu nono título carioca.

Classificação final

Premiação

Artilheiros 

1943
Futebol de 1943 no Brasil